

Караобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Актогайський район, Павлодарська область
 Караобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Казталовський район, Західноказахстанська область